Пасо дел Муерто има више значења:

 Пасо дел Муерто (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Муерто (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Муерто (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Муерто (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Муерто, Серо ел Ачоте (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику